Trio Barroco é um grupo formado em 1968 por Pedro Osório, Jean Sarbib e Vilas Boas.

Lançaram um primeiro EP, conjuntamente com Tyree Glenn Jr. & Van Dixon, que incluía os temas "Summer (Verão)", "Hold On I'm Coming", "Les Enfants Qui Pleurent" e "When Something Is Wrong With My Baby".

Um novo EP foi editado com os temas "Hey Little Boy", "There Will Never Be Another You", "Do Vale À Montanha" e "Georgia On My Mind".

Discografia
Summer (Verão)/Hold On I'm Coming/Les Enfants Qui Pleurent/When Something Is Wrong With My Baby - Decca [com TYREE GLENN JR. & VAN DIXON] 
Hey Little Boy/There Will Never Be Another You/Do Vale À Montanha/Georgia On My Mind - Decca 

Bandas de Portugal
Bandas formadas em 1968